Эйн-Геди (): Эйн-Геди — заповедник и национальный парк в Израиле.
 Эйн-Геди — столовая природная минеральная вода.

См. также 
 «En Gedi» — разъяснение метафизических мест в различных сочинениях, труд болгарского учёного и талмудиста Иуды Москони (XIV век).

Примечания